Rada Wojenna (Cesarstwo chińskie) – jeden z najwyższych urzędów państwowych w Chinach dynastii Qing
 Rada Wojenna (I Rzeczpospolita) – organ doradczy przy królu, hetmanach koronnych i litewskich
 Rada Wojenna (II RP) – w 1921 zastąpiła Radę Wojskową
 Rady Wojenne (ZSRR)